Альфонсо Бланко ()

Відомі носії:

 Альфонсо Бланко Антунес (1987) — мексиканський футболіст
 Альфонсо Бланко Парра (1986) — венесуельський боксер

Див. також 
 Бланко
Сторінки зі списками однофамільців-тезок